Balaud est un patronyme français particulièrement présent dans le département des Vosges. On le trouve également de manière assez rare en Saône-et-Loire, dans l'Ain, en Charente et en Haute-Vienne. Il est présent de manière rare un peu partout en France.

Étymologie 
Selon Albert Dauzat et Marie-Thérèse Morlet, le patronyme Balaud est un nom de personne d'origine germanique, Balowald, du vieux haut allemand  balo (lui-même issu du gotique balva), qui signifie « tourment, méchanceté » et de waldan, ald, old, « gouverner ».

Variantes 
Par la racine en vieux haut allemand balo, Balaud est étymologiquement proche de Balard, Balart et Ballart.

Personnalités 
 Alexandre Balaud (1975-), un coureur cycliste français de vélo tout terrain, spécialiste de la descente.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien